Osoby
 Adolf Furtwängler (1853–1907) – niemiecki archeolog
 Wilhelm Furtwängler (1886–1954) – niemiecki dyrygent i kompozytor